Unión – barrio Montevideo
 Unión – argentyńska yerba mate